Simpang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Sungai Simpang-kanan (vattendrag i Indonesien, lat 4,25, long 98,05), 
 Simpang (ort), Jambi, 
 Desa Simpang (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,68, long 107,54), 
 Sungai Simpang (vattendrag i Indonesien, lat 0,55, long 100,68), 
 Sungai Simpang (vattendrag i Indonesien, lat 0,00, long 100,98), 
 Batang Simpang (vattendrag i Indonesien, lat 0,14, long 100,52), Sumatera Barat, 
 Desa Simpang (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 
 Desa Simpang (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -7,66, long 107,92), 
 Desa Simpang (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -7,63, long 108,11), 
 Kecamatan Simpang, distrikt, Sumatera Selatan, 

Robotskapade Indonesienförgreningar